Сан Антонио де ла Круз има више значења:

 Сан Антонио де ла Круз (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Антонио де ла Круз (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Антонио де ла Круз (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику